SSL может означать:
 SSL (Secure Sockets Layer) — криптографический протокол, который подразумевает более безопасную связь;
 SSL, ранее Space Systems/Loral, LLC (SS/L) — американская компания-производитель спутников и космических систем;
 SSL International — британская компания-производитель предметов гигиены, презервативов и обуви;
 Solid State Logic — британская компания-производитель микшерных пультов.